Карамское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Казачинско-Ленском районе Иркутской области России. Административный центр — село Карам.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 352 человека, в том числе 179 мужчин и 173 женщины.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Карам

Примечания 

Сельские поселения Иркутской области
Муниципальные образования Казачинско-Ленского района